Куэвас-Лабрадас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 41 км². Население — 146 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля